Moshe Reuven Asman (en , en ), né le  à Léningrad (URSS), est un rabbin ukrainien. Il a été désigné grand-rabbin d'Ukraine.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mars 1966
Naissance à Léningrad
Grand-rabbin d'Ukraine
Rabbin du XXe siècle
Rabbin du XXIe siècle
Rabbin hassidique